MMS19 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 030 амінокислот, а молекулярна маса — 113 290.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, пошкодження ДНК, репарація ДНК, розходження хромосом, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки